Козло́вская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Козловская улица — улица в Волгограде.
 Козловская улица — улица в Самаре.

См. также 
 Козловский переулок
 Улица Козлова